Брисењас има више значења:

 Брисењас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Брисењас (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику